Robert Francis may refer to:

Robert Francis (MP), membru al parlamentului din Staffordshire, cca. 1400
Robert Francis (avocat) (născut 1950), avocat britanic specializat în drept medical
Robert Francis (muzician) (născut 1987),  cântăreț/compozitor și producător american
Robert Francis (poet) (1901–1987), poet american 
Robert Francis (actor) (1930–1955), actor american 
Robert Francis (scriitor) (1909–1946), scriitor francez, câștigător al Premiului Femina din 1934
Bobby Francis (născut 1958), fost antrenor principal de hochei pe gheață
Bob Francis (prezentator de radio) (1939–2016), prezentator de radio pentru FIVEaa în Australia de Sud
Bob Francis (arbitru de rugby) (născut 1942), arbitru al uniunii de rugby din Noua Zeelandă și primar 
Robert Francis „Beto” O'Rourke (născut 1972), politician american